Novaolindense – abitanti di Nova Olinda (Paraíba)
Novaolindense – abitanti di Nova Olinda do Maranhão